Daniel Biedermann (né en 1993), coureur cycliste autrichien ;
 Gisela Biedermann (née en 1948), femme politique liechtensteinoise ;
 Jeanette Biedermann (née en 1980), chanteuse et actrice allemande ;
 Johann Jakob Biedermann (1763-1830), peintre et graveur suisse ;
 Julia Biedermann (née en 1967), actrice allemande ;
 Karl Biedermann (1812-1901), homme politique saxon ;
 Karl Biedermann (1890-1945), militaire autrichien puis résistant ;
 Karl Biedermann (né en 1942), sculpteur ;
 Klaus Biedermann, scénariste et réalisateur français ;
 Paul Biedermann (né en 1986), nageur allemand ; 
 Wolf von Biedermann (1890-1964), général allemand.

Voir aussi
 
 
 Biedermannsdorf, une commune autrichienne en Basse-Autriche.